Russian Government Cup 1996 spelades i Archangelsk och Severodvinsk i Ryssland under perioden 31 januari-4 februari 1996, och vanns av Sverige. I finalen mellan Ryssland och Sverige tog Ryssland ledningen med 4-0, men Sverige vände och vann med 5-4 sedan Jonas Claesson avgjort för svenskarna.

Grundserien

Slutspel

Källor
 Norges herrlandskamper i bandy
 Sverige-Ryssland i bandy
 Rossijaturneringen

Fotnoter

Externa länkar

1996 i Ryssland
Bandysäsongen 1995/1996
1996
Sport i Archangelsk